Юсуповка — название нескольких населённых пунктов:

Казахстан 
 Юсуповка — до 2011 г. название села Коктас Жуалынского района Жамбылской области.

Россия 
 Юсуповка — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Юсуповка — деревня в Екатериновском районе Саратовской области, упразднена в 2001 году.

Украина 
 Юсуповка — село в Краснопольском районе Сумской области.